Николај Рајевски (1771—1829), руски генерал
 Николај Рајевски (1839—1876), руски добровољац у Српско-турском рату, који је био инспирација за лик Вронског у Ани Карењиној.